Антон Паннекук, Антон (Антоні) Паннекук (нід. Anton Pannekoek, псевдонім К.Горнер; 2 січня 1873, Ваасен — 28 квітня 1960, Вагенінген) — нідерландський астроном і теоретик.
 2378 Паннекук (2378 Pannekoek) — астероїд головного поясу.